Landtagswahlkreis 4 steht für folgende Wahlkreise:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Stuttgart IV (seit 1956)

in Bayern:
 Wahlkreis Oberfranken (seit 1950)
 Wahlkreis Unterfranken (1946)

in Berlin:
 Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf 4
 Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg 4
 Wahlkreis Lichtenberg 4
 Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf 4
 Wahlkreis Mitte 4
 Wahlkreis Neukölln 4
 Wahlkreis Pankow 4
 Wahlkreis Reinickendorf 4
 Wahlkreis Spandau 4
 Wahlkreis Steglitz-Zehlendorf 4
 Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg 4
 Wahlkreis Treptow-Köpenick 4

in Brandenburg:
 Landtagswahlkreis Ostprignitz-Ruppin III/Havelland III (seit 2004)
 Landtagswahlkreis Ostprignitz-Ruppin II (1994 und 1999)
 Landtagswahlkreis Neuruppin (1990)

in Hamburg:
 Wahlkreis Blankenese (seit 2008)

in Hessen:
 Wahlkreis Kassel-Stadt II (seit 1983)
 Wahlkreis 4 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 4 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966
 Wahlkreis IV (1946), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise bei der Landtagswahl 1946

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Landtagswahlkreis Hansestadt Rostock I (seit 2016)
 Landtagswahlkreis Rostock I (1994 bis 2011)
 Landtagswahlkreis Bad Doberan (1990)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Peine (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Braunschweig-Nordwest (1982 bis 2003)
 Landtagswahlkreis Hannover-Südost (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Aachen IV (seit 2010)
 Landtagswahlkreis Kreis Aachen II (1980 bis 2005)
 Landtagswahlkreis Aachen-Land II (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Geilenkirchen-Heinsberg (1947 bis 1962)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Neuwied (seit 1991)
 Landtagswahlkreis 4 (1975 bis 1987), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Rheinland-Pfalz #1972
 Landtagswahlkreis 4 (1971), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Rheinland-Pfalz #1970
 Landtagswahlkreis 4 (Rheinland-Pfalz) (1951 bis 1967)

in Sachsen:
 Wahlkreis Vogtland 4 (seit 2014)
 Wahlkreis Vogtland 3 (2004 und 2009)
 Wahlkreis Göltzschtal 2 (1994 und 1999)
 Wahlkreis Torgau (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Stendal (seit 1994)
 Landtagswahlkreis Haldensleben (1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Flensburg-Land (seit 2012)
 Landtagswahlkreis Flensburg (2005 und 2009)
 Landtagswahlkreis Flensburg-West (1992 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Südtondern (1954 bis 1988)
 Landtagswahlkreis Flensburg-Land-West (1950)
 Landtagswahlkreis Flensburg II Glücksburg (1947)

in Thüringen:
 Wahlkreis Nordhausen II (seit 1990)

in Österreich:
 Landtagswahlkreis 4 (Burgenland)
 Landtagswahlkreis 4 (Kärnten)
 Landtagswahlkreis Gänserndorf, Niederösterreich
 Landtagswahlkreis Traunviertel, Oberösterreich
 Landtagswahlkreis St. Johann im Pongau, Salzburg
 Landtagswahlkreis 4 (Steiermark)
 Landtagswahlkreis Kitzbühel, Tirol
 Landtagswahlkreis Feldkirch, Vorarlberg